Вахта́нг () — грузинское имя, происходит от персидского «волчье тело». От имени образована фамилия Вахтангов.

Известные носители

Цари Грузии 
 Вахтанг I
 Вахтанг II
 Вахтанг III
 Вахтанг IV
 Вахтанг V
 Вахтанг VI

Клирики 
 Вахтанг (Липартелиани) (род. 1965) — епископ Никорцминдский (Грузинская православная церковь).

Грузинские имена
Армянские мужские имена